Team TG FF, även känd som Team ThorenGruppen, är en  svensk fotbollsklubb i Umeå grundad 2014. 2015 tog klubben över Tegs SK FF, en utbrytning från seniorlaget i Tegs SK. Team TG FF spelar säsongen 2022 i Ettan Norra och har Umeå Energi Arena som hemmaarena. År 2016 övertog föreningen även Umeå Södras A-lagsverksamhet i damfotboll, som spelar i Elitettan 2022.

Historia 
Fotbollslaget Team TG FF grundades 2014 som en sektion inom föreningen Team Thorengruppen SK i Umeå. Laget spelade under första säsongen i Division 6 södra herrar som en del i Västerbottens Fotbollförbund. Initiativet att starta upp fotbollslaget togs redan på hösten 2013 av Daniel Larsson, men på grund av Svenska Fotbollförbundets namnregler dröjde det först till februari 2014 innan laget höll en upptaktsträff på föreningens kansli på Baggböle herrgård. Till den första säsongen knöt laget till sig ex-allsvenska fotbollsprofiler som Andreas Hermansson och Patrik Sandström, och tränaren Stephan Kullberg.

Lagets första tävlingsmatch var en DM-match mot Sörfors IF som ägde rum den 15 april 2014 på Campus Arena. Matchen slutade 3–2 till Sörfors. Team TG FF:s första mål gjordes av Johan Nylund, och lagets första varning tilldelades Patrik Sandström. Lagets första seriematch slutade med vinst 8–0 den 9 maj 2014 mot Hörnsjö IF på Dragon 1.

Säsongen 2014 spelade Team TG FF i Division 6 södra herrar Västerbotten. Team TG FF vann serien med två poäng före Ersboda SK efter att i sista omgången vunnit på walkover mot Sandåkern SK. 2015 inleddes ett nytt kapitel i föreningens historia då man i december tog över Tegs SK FF, en utbrytning från seniorlaget i Tegs SK. I början av 2015 bytte sedan laget namn till Team TG FF. Detta innebar spel i division 2 Norrland, och det lag som gått upp till division 5 blev Team TG FF 2. Säsongen med det nya laget och tränarstaben blev framgångsrik, och Team TG FF gick bland annat vidare i svenska cupen och fick möta allsvenska Gefle IF. Serien avgjordes i den sista matchen mot Valbo FF, som Team TG vann med 1–0 och vann därmed division 2 Norrland. Lagets spelare Jan Jonsson och Ahmed Al-Fadlikom att bli framröstade till Norrlands bästa spelare i division 2.

Säsongen 2016 spelade Team TG FF i Division 1 Norra. Efter en vårsäsong i botten av tabellen gjordes under sommaren ett par nyförvärv och när hösten anlände så började också segrarna komma. Team TG gick slutligen om Umeå FC och blev därmed det högst placerade laget i Umeå. Team TG slutade på femte plats som nykomling i division 1. Tränaren Andre Ghanbari blev nominerad som årets tränare i division 1 och Ahmed Al-Fadli nominerad som årets målvakt. Under 2016 adderades också ett damlag till föreningen genom att Umeå Södra FF lade ner sin elitverksamhet och laget flyttades in under Team TG FF:s verksamhet. Första säsongen slutade med en andraplats i serien.

Inför 2017 satsade Team TG FF som förening. Tränaren och sportchefen Andre Ghanbari skrev på ett fyraårskontrakt, likaså den ex-allsvenske spelaren Adam Chennoufi. Säsongen liknade den förra, det vill säga att segrarna kom under hösten, och laget slutade denna gång sjua.

Spelare

Herrtruppen

Säsongsplaceringar

Matcher maratontabell

Dam 
Sammanställning av damlagets tävlingsmatcher för säsong 2016, 2017, 2018, 2019, och 2020 från informationen på fogis, fotbollens gemensamma informationssystem.

Herr 
Sammanställning av herrlagets tävlingsmatcher för säsong 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 från informationen på fogis, fotbollens gemensamma informationssystem.

Mål maratontabell

Dam 
Sammanställning av damlagets mål i tävlingsmatcher för säsong 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 från informationen på fogis, fotbollens gemensamma informationssystem .

Herr 
Sammanställning av herrlagets mål i tävlingsmatcher för säsong 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 från informationen på fogis, fotbollens gemensamma informationssystem .

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Sverige
Sport i Umeå